Het WTA-tennistoernooi van Chicago (officieel WTA Chicago 125) van 2021 vond plaats van maandag 16 tot en met zondag 22 augustus 2021 in de Amerikaanse stad Chicago. Het was de tweede editie van het toernooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Martić was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Deense Clara Tauson won het toer­nooi. In de finale rekende zij af met de via een wild­card toegelaten Emma Raducanu (Verenigd Koninkrijk) in drie sets. Het was Tausons tweede WTA-titel, beide in 2021. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi, en steeg van plek 101 naar 77 op de wereldranglijst.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Alison Van Uytvanck (WTA-60) was het eerste reekshoofd;
 Greet Minnen (WTA-113);
 Maryna Zanevska (WTA-118) had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd;
 Ysaline Bonaventure (WTA-128) werd rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten;
Alle vier werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Er namen geen Nederlandse speelsters deel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Mona Barthel en de linkshandige Kristýna Plíšková had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Duitse Barthel speelde samen met de Taiwanese Hsieh Yu-chieh – zij bereikten de finale.

Alle vier reekshoofden sneuvelden in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Eri Hozumi en Peangtarn Plipuech won het toer­nooi. In de op zaterdag 21 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Mona Barthel en Hsieh Yu-chieh in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Hozumi had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Thaise Plipuech één.

Het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck (WTA 118+112=230) bereikte de halve finale – daar moesten zij het afleggen tegen de latere winnaressen. Hun landgenote Kimberley Zimmermann en Samantha Murray-Sharan (VK) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er was één Nederlandse deelneemster: Lesley Pattinama-Kerkhove; met Kaitlyn Christian uit de Verenigde Staten was zij als eerste geplaatst – zij werden in de eerste ronde al uitgeschakeld, te weten door Minnen en Van Uytvanck.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Chicago 2021 - 1
Chicago - 1